Ка́доша () — венгерская фамилия. 

Известные носители:
  (1874—1944?) — венгерский журналист. 
 Кадоша, Пал (1903—1983) — венгерский композитор, пианист и педагог.

См. также 
 Кадош
 Кадуш